Miejscowości w USA:
 Snow Hill – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Worcester
 Snow Hill – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Greene
Gminy w USA:
 Snow Hill (ang. Snow Hill Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Lincoln
 Snow Hill (ang. Snow Hill Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Greene